Coriolà: heroi llegendari romà
 Coriolà (Beethoven): composició de Ludwig van Beethoven de 1807
 Coriolà (Shakespeare): tragèdia de William Shakespeare apareguda el 1607
 Coriolà (grup): banda de música